Kalniņš is een Letse achternaam. 
Alfrēds Kalniņš, Lets componist
Imants Kalniņš, Lets componist
Ivars Kalniņš, Lets film- en tv-acteur
Jānis Kalniņš, Lets componist